Roadie - La via del rock o Roadie - Le strade del rock (Roadie) è un film del 1980 diretto da Alan Rudolph ed interpretato da note star della musica rock americana.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film musicali